Partit Federalista Provençal, partit polític històric d'Occitània
 Partit del Front Popular, partit polític històric de Ghana
 Partit Federal Progressista, partit polític històric de Sud-àfrica
 Partit Pau i Llibertat (del seu nom en anglès Peace and Freedom Party), partit polític dels Estats Units
 Associació per a la Pau (del seu nom en anglès Partnership For Peace), programa de l'OTAN per a la cooperació amb els altres estats d'Europa
 Policia Federal Preventiva, cos de policia de Mèxic
 Fotòmetre de flama (del seu nom en anglès Photoelectric Flame Photometer), aparell usat en l'anàlisi de substàncies inorgàniques
 Perforina (del seu nom en anglès Pore Forming Protein), proteïna citolítica continguda en algunes cèl·lules del sistema immunològic